Абдалла III (Абдалла ас-Салем аль-Мубарак ас-Сабах) () (1 января 1895 — 24 ноября 1965) — 11-й шейх Кувейта (1950—1961) и 1-й эмир Кувейта (1961—1965).

Биография 
Старший сын кувейтского шейха Салема аль-Мубарека ас-Сабаха. Мать — Мариам бинт Джабер ас-Сабах.

Получил образование на родине, с молодости отличался умом, остроумием и скромностью, граничащей с аскетизмом. Согласно сложившемуся обычаю чередовать правителей из двух ветвей потомков Мубарака Великого, Абдалла был провозглашён наследным принцем при двоюродном брате Ахмеде и вошёл в созданный им Консультативный совет.

Правление 
В январе 1950 года после смерти своего двоюродного брата Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха Абдалла был объявлен 11-м шейхом Кувейта из династии Ас-Сабах.

Абдалла возглавил Кувейт в послевоенные годы, когда в странах «третьего мира» активизировалось национально-освободительное движение, а авторитет Англии на международной арене начал падать. На Кувейтский рынок начали проникать другие капиталистические державы: США, ФРГ, Япония. В 1951 году под влиянием борьбы нефтедобывающих стран за более справедливое распределение доходов от продажи природных ресурсов Кувейту удалось добиться от «Кувейт Ойл Компани» увеличения комиссионных платежей до 50 % от чистого дохода компании. Доходы шейхства стали быстро расти. В стране начался строительный бум, в результате которого была реконструирована и благоустроена столица, сооружены новые фабрики и заводы, построены дороги и крупный морской порт в Шувейхе. Интенсивная разработка нефтяных месторождений значительно увеличила потребность в рабочей силе, которую нельзя было удовлетворить за счёт коренных кувейтцев: в страну хлынул поток иммигрантов из Индии, Пакистана, Ирана и других стран.

Абдалла принадлежал к той части правящей верхушки, которая стремилась избавиться от британского колониального господства. В этом интересы семьи ас-Сабах совпадали с интересами простых кувейтцев, которые под влиянием успешной национально-освободительной борьбы в Индии и Египетской революции 1952 года стали организовывать демократические движения. В 1954 году была создана Демократическая лига Кувейта, объединившая все патриотические силы, выступавшие за отмену британского протектората и ликвидацию иностранных нефтяных компаний. Многие лидеры Лиги вышли из рядов «младокувейтцев». Новый импульс патриотическому движения в Кувейте придали Суэцкий кризис 1956 года и Иракская революция 1958 года. По стране прокатилась волна митингов и забастовок, из-за чего в 1959 году в Кувейте было введено чрезвычайное положение.

Под влиянием национально-освободительной борьбы британские власти были вынуждены пойти на уступки. Кувейтские власти получили право юрисдикции над всеми иммигрантами, проживающими в стране, а к 1960 году даже открыли несколько представительств за рубежом. В том же году Кувейт стал одним из инициаторов создания Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК).

Дальнейшее ослабление международных позиций Англии привело к тому, что британцы были вынуждены пойти на переговоры, итогом которых стало подписание 10 апреля 1961 года акта об отмене договора 1899 года Кувейт обрёл политическую независимость. Абдалла ас-Сабах был провозглашён первым эмиром.

С первых же дней своего существования эмират Кувейт столкнулся с серьёзными проблемами. Ирак немедленно выдвинул притязания на его территорию, основывая свои требования на кувейтско-османском договоре 1871 года, согласно которому Кувейт формально переходил в подчинение губернатора Басры. Абдалле пришлось обратиться за помощью к англичанам. Даже после прекращения протектората Кувейт и Великобританию продолжали связывать тесные узы: 38 % нефти ввозилось в Англию из Кувейта, а «нефтедоллары» ас-Сабахи охотно инвестировали в экономику бывшей метрополии. Но вмешательство Великобритании вызвало негативную реакцию мировой общественности, и молодому государству пришлось искать других союзников. После того как 20 июля Кувейт стал членом Лиги арабских государств, на его территорию для защиты суверенитета были введены войска Саудовской Аравии, Иордании, Сирии и Туниса, так что в октябре того же года Абдалла попросил англичан убрать свои войска.

Стремясь упрочить отношения с арабскими странами, и, прежде всего, с их неформальным лидером Египтом, Абдалла был вынужден пойти на некоторые демократические преобразования. В конце 1961 года было объявлено о создании Высшего совета из десяти человек (все они представляли семью ас-Сабах), а в декабре прошли выборы в Учредительное собрание, которое разработало проект нового Основного закона. Конституция, утверждённая в конце 1962 года, закрепила господство родо-племенной аристократии. Кувейт был объявлен наследственным эмиратом потомков Мубарака ас-Сабаха. Эмир объявлялся неприкосновенной личностью, не несущей ответственность ни перед кем. Он обладал широкими полномочиями вплоть до объявления оборонительной войны, назначал премьер-министра, имел право распускать парламент, являлся верховным главнокомандующим вооружёнными силами Кувейта, подписывал законопроекты либо отправлял их на доработку в парламент. Конституция декларировала создание Национального собрания — выборного парламента из 50 депутатов. Впрочем, право выбора на первых порах получили только грамотные кувейтцы-мужчины старше 30 лет. Так в первых выборах, состоявшихся 23 января 1963 года из 330 тысяч кувейтцев к голосованию было допущено лишь 40 тысяч, а реально проголосовало лишь 11 тысяч.

В ноябре 1965 года кувейтский эмир Абдалла ас-Сабах скончался от сердечного приступа, и его смерть повлекла за собой обострение политической борьбы в Кувейте. Новым эмиром Кувейта был провозглашён Сабах III (1965—1977), младший брат Абдаллы.

Примечания

Литература 
 Примаков Е. М., Лебедев Е. А., Наумкин В. В. Новейшая история арабских стран Азии. 1917—1985.
 Рыжов К. В. Все монархи мира. Мусульманский восток в XV—XX вв. — : «Вече», 2004. — ISBN 5-9533-0384-X

Ссылки 
 Генеалогический сайт Royal Ark

Эмиры Кувейта
Ас-Сабах
Политики XX века